Qikiqtaryuaq bezeichnet mehrere Inseln in Kanada:

in den Nordwest-Territorien:
 Insel vor der Südwestküste von Victoria Island, siehe Holman Island

in Nunavut:
 Qikiqtaryuaq (Fishers Island), Insel in der Bucht Kiluhiqtuq (vormals Bathurst Inlet), vormals Fishers Island
 Qikiqtaryuaq (Jenny Lind Island), Insel im Queen Maud Gulf, vormals Jenny Lind Island
 Qikiqtaryuaq (Melbourne Island), Insel im Queen Maud Gulf, vormals Melbourne Island
 Qikiqtaryuaq (Tahiryuaq), Binneninsel in dem See Tahiryuaq (vormals Ferguson Lake) auf Victoria Island
 Qikiqtaryuaq (Coronation Gulf), Insel im Coronation Gulf